Мишель Санши (; ) — французский дзюдоист, чемпион и призёр чемпионатов Франции, призёр чемпионата мира, участник летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Карьера 
Выступал в полусредней (до 80 кг) и средней (до 86 кг) весовых категориях. Чемпион (1982 год), серебряный (1979, 1981) и бронзовый (1974, 1980) призёр чемпионатов Франции. Победитель и призёр престижных международных турниров. Серебряный призёр чемпионата мира 1981 года в Париже.

На следующей Олимпиаде в Москве Санши выступал в среднем весе. Он в первой же схватке проиграл испанцу  и завершил борьбу, заняв в итоге 19-е место.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионы Франции по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 1980 года